Уметбаево — название населённых пунктов в России:

 Уметбаево — деревня в Баймакском районе Башкортостана.
 Уметбаево — деревня в Белорецком районе Башкортостана.
 Уметбаево — деревня в Стерлибашевском районе Башкортостана.